Диана Вейкер (, род. ) — канадская спортсменка, борец вольного стиля, призёр чемпионата мира. Победитель Игр Содружества 2018 года в категории до 53 кг.

Биография 
На Играх Содружества 2018 года в Голд Косте, в весовой категории до 53 кг, одержала победу и завоевала золотую медаль.

В 2018 году в Будапеште стала третьей в весовой категории до 53 кг и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
Профиль спортсменки
Борцы Канады
Чемпионы Игр Содружества по борьбе